Anti har flere betydninger:

 Anti (græsk) – græsk ord for imod.
 Anti (netavis) – en svensk netavis.
 Anti (Love Shop-album) – album fra den danske pop/rock-gruppe Love Shop
 Anti (Rihanna-album)
 Anti (film) – dansk film fra 2016, filmen er instrueret af Morten Boesdal Halvorsen